Heidebach ist ein geographischer Name:

 Heidebach, historischer Name von Großheubach und von Kleinheubach, Marktgemeinden im Landkreis Miltenberg, Bayern

 Heidebach (Kaltenbach), linker Zufluss des Kaltenbachs (zur Erf) bei Reinhardsachsen, Stadt Walldürn, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Heidebach (Körbeltalbach), rechter Zufluss des Körbeltalbachs (zur Biber, zum Hochrhein) vor Büßlingen, Stadt Tengen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Heidebach (Lindenbach), rechter Zufluss des Lindenbachs (zur Jagst) beim Stadtteil Roter Buck, Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Heidebach (Mangfall), rechter Zufluss der Mangfall bei Weyarn, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Heidbach
 Heidelbach
 Heidenbach